Gmina Mount Vernon (hrabstwo Black Hawk) –
 Gmina Mount Vernon (hrabstwo Cerro Gordo) –

Zobacz też